Силезское воеводство (, , ) — воеводство, расположенное на юге Польши. Административным центром и крупнейшим городом является город Катовице.

Население по состоянию на 1 января 2015 года составляет 4 585 924 человека.

История 
Создано 1 января 1999 года на основе бывших Катовицкого, Ченстоховского и Бельско-Бяльского воеводств в результате реформы 1998 года.

Города с населением больше 30 000 человек

Административное деление 
В состав воеводства входят 19 городов на правах повята и 17 повятов, которые подразделяются на 167 гмин.

Повяты

Города на правах повята

Примечания